Ойнонен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ойнонен, Микко (1883—1956) — финский художник.
 Ойнонен, Отто Андреевич (литературный псевдоним Ликка Каре; 1889—1937) — финноязычный советский писатель.